Grasshopper steht für:

 Grasshopper (Cocktail), ein alkoholhaltiges Mischgetränk
 Grasshopper Club Zürich (auch: Grasshoppers), ein Schweizer Sportclub
 Grasshopper Cup, ein internationales Squashturnier in Zürich
 Grasshopper Manufacture, japanischer Spieleentwickler
 Grasshopper (Rakete), eine experimentelle Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX
 Beiname für eine Reihe US-amerikanischer Verbindungsflugzeuge, siehe Verbindungsflugzeug #Vereinigte Staaten von Amerika
 B&O Grasshopper, Lokomotiven

Siehe auch:

 Grashüpfer (Begriffsklärung)